Unac kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Unac, flod, Federationen Bosnien och Hercegovina,

Frankrike 

 Unac, Ariège, kommun, departementet Ariège i regionen Occitanien,